Lüsch ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Lüsch (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Heinz Lüsch (1911–1943), deutscher Maler